Тултепек има више значења:

 Тултепек, насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Општина Тултепек (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Тултепек (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику